|-
|(75001)||1999 TX283|| align=right|15,0|| align=right|2,459|| align=right|0,099|| align=right|7,29|| align=right|3,854||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75002)||1999 TM285|| align=right|16,3|| align=right|2,530|| align=right|0,181|| align=right|4,40|| align=right|4,023||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75003)||1999 TO286|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,166|| align=right|4,88|| align=right|3,593||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75004)||1999 TQ291|| align=right|15,4|| align=right|2,205|| align=right|0,124|| align=right|5,87|| align=right|3,275||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75005)||1999 TZ297|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,090|| align=right|5,57|| align=right|3,701||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75006)||1999 TX308|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,214|| align=right|0,62|| align=right|3,754||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75007)||1999 TU320|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,078|| align=right|4,26|| align=right|3,858||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75008)||1999 TE328|| align=right|16,4|| align=right|2,282|| align=right|0,134|| align=right|6,13|| align=right|3,447||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75009)||1999 UC|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,100|| align=right|7,03|| align=right|3,715||MBA||16. oktober 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(75010)||1999 UP|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,131|| align=right|6,34|| align=right|3,653||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75011)||1999 UQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,090|| align=right|7,40|| align=right|3,542||MBA||17. oktober 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(75012)||1999 UO3|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,135|| align=right|5,80|| align=right|3,784||MBA||17. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75013)||1999 UJ4|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,207|| align=right|8,59|| align=right|3,755||MBA||29. oktober 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(75014)||1999 UO4|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,142|| align=right|3,52|| align=right|3,500||MBA||31. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75015)||1999 UW4|| align=right|16,9|| align=right|2,218|| align=right|0,251|| align=right|2,93|| align=right|3,302||MBA||29. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75016)||1999 UC5|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,183|| align=right|1,53|| align=right|3,820||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75017)||1999 UE5|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,293|| align=right|22,63|| align=right|3,566||MBA||29. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75018)||1999 UL5|| align=right|13,4|| align=right|2,627|| align=right|0,179|| align=right|32,42|| align=right|4,257||MBA||29. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75019)||1999 UZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|5,64|| align=right|3,833||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75020)||1999 UM8|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,226|| align=right|0,91|| align=right|3,796||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75021)||1999 UO8|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,207|| align=right|1,49|| align=right|3,801||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75022)||1999 UP8|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,204|| align=right|2,15|| align=right|3,618||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75023)||1999 UH9|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,180|| align=right|1,75|| align=right|3,707||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75024)||1999 UA14|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,175|| align=right|3,62|| align=right|3,730||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75025)||1999 UJ14|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,195|| align=right|3,39|| align=right|3,749||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75026)||1999 UT14|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,164|| align=right|3,08|| align=right|3,714||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75027)||1999 UG17|| align=right|16,5|| align=right|2,270|| align=right|0,030|| align=right|7,94|| align=right|3,420||MBA||29. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75028)||1999 US17|| align=right|16,5|| align=right|2,397|| align=right|0,125|| align=right|2,78|| align=right|3,710||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75029)||1999 UR20|| align=right|16,7|| align=right|2,217|| align=right|0,073|| align=right|6,53|| align=right|3,301||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75030)||1999 UQ23|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,081|| align=right|6,54|| align=right|3,553||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75031)||1999 UX23|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,007|| align=right|5,18|| align=right|3,152||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75032)||1999 UT24|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,063|| align=right|6,52|| align=right|3,405||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75033)||1999 UU24|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,118|| align=right|4,50|| align=right|3,363||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75034)||1999 UV25|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,148|| align=right|3,11|| align=right|3,619||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75035)||1999 UY25|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,089|| align=right|6,01|| align=right|3,666||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75036)||1999 UD26|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,100|| align=right|13,57|| align=right|3,852||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75037)||1999 UG28|| align=right|16,4|| align=right|2,574|| align=right|0,281|| align=right|3,91|| align=right|4,128||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75038)||1999 UB31|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,191|| align=right|2,38|| align=right|3,759||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75039)||1999 UC32|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,159|| align=right|1,97|| align=right|3,575||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75040)||1999 UP33|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,039|| align=right|9,19|| align=right|3,695||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75041)||1999 UB38|| align=right|16,6|| align=right|2,258|| align=right|0,059|| align=right|2,92|| align=right|3,392||MBA||17. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75042)||1999 UQ38|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,163|| align=right|4,97|| align=right|3,456||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75043)||1999 UE39|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,129|| align=right|6,65|| align=right|3,577||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75044)||1999 UG42|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,188|| align=right|8,86|| align=right|3,677||MBA||20. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75045)||1999 UK43|| align=right|14,8|| align=right|2,374|| align=right|0,086|| align=right|6,58|| align=right|3,656||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75046)||1999 UM43|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,141|| align=right|4,99|| align=right|3,499||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75047)||1999 UD44|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,120|| align=right|4,82|| align=right|3,376||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75048)||1999 UM46|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,137|| align=right|5,85|| align=right|3,638||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75049)||1999 UX46|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,255|| align=right|9,57|| align=right|3,574||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75050)||1999 UN47|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,271|| align=right|5,17|| align=right|4,087||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75051)||1999 UN48|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,166|| align=right|4,05|| align=right|3,621||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75052)||1999 UM50|| align=right|15,0|| align=right|2,455|| align=right|0,189|| align=right|6,15|| align=right|3,847||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(75053)||1999 UH54|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,067|| align=right|4,17|| align=right|4,169||MBA||22. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75054)||1999 UQ57|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,187|| align=right|6,30|| align=right|3,458||MBA||31. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75055)||1999 VX2|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,090|| align=right|6,18|| align=right|3,463||MBA||4. november 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(75056)||1999 VJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,132|| align=right|6,01|| align=right|3,512||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(75057)||1999 VR4|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,158|| align=right|12,60|| align=right|4,305||MBA||7. november 1999||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(75058)||1999 VK5|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,061|| align=right|2,89|| align=right|4,124||MBA||6. november 1999||Saji||Saji
|-
|(75059)||1999 VU5|| align=right|14,7|| align=right|2,378|| align=right|0,095|| align=right|11,02|| align=right|3,667||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75060)||1999 VJ6|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,106|| align=right|5,35|| align=right|3,455||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75061)||1999 VK7|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,139|| align=right|5,52|| align=right|4,044||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75062)||1999 VZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,106|| align=right|5,06|| align=right|3,855||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75063)||1999 VO8|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,115|| align=right|5,91|| align=right|3,693||MBA||1. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(75064)||1999 VF10|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,297|| align=right|12,45|| align=right|4,351||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75065)||1999 VO10|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,146|| align=right|5,94|| align=right|3,684||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75066)||1999 VK11|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,226|| align=right|1,13|| align=right|3,674||MBA||10. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75067)||1999 VN12|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,162|| align=right|2,98|| align=right|3,713||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75068)||1999 VR13|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,213|| align=right|26,99|| align=right|4,355||MBA||2. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75069)||1999 VW17|| align=right|17,0|| align=right|2,291|| align=right|0,092|| align=right|4,51|| align=right|3,466||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75070)||1999 VX17|| align=right|16,8|| align=right|2,286|| align=right|0,099|| align=right|4,83|| align=right|3,456||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75071)||1999 VB19|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,231|| align=right|6,48|| align=right|3,814||MBA||11. november 1999||Farpoint||G. Bell; Gary Hug
|-
|(75072)||1999 VU19|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,081|| align=right|6,15|| align=right|3,520||MBA||14. november 1999||Toole||Hansen Planetarium
|-
|(75073)||1999 VK21|| align=right|14,3|| align=right|2,531|| align=right|0,178|| align=right|5,54|| align=right|4,027||MBA||11. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(75074)||1999 VU21|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,072|| align=right|7,11|| align=right|3,707||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75075)||1999 VB22|| align=right|15,5|| align=right|2,493|| align=right|0,055|| align=right|0,83|| align=right|3,936||MBA||13. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75076)||1999 VE22|| align=right|16,0|| align=right|2,196|| align=right|0,077|| align=right|4,89|| align=right|3,254||MBA||12. november 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(75077)||1999 VP22|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,251|| align=right|3,33|| align=right|3,506||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75078)||1999 VG23|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,230|| align=right|4,45|| align=right|3,603||MBA||8. november 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(75079)||1999 VN24|| align=right|13,5|| align=right|2,317|| align=right|0,295|| align=right|22,98|| align=right|3,526||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(75080)||1999 VP24|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,226|| align=right|7,67|| align=right|3,449||MBA||12. november 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(75081)||1999 VC25|| align=right|15,3|| align=right|2,470|| align=right|0,178|| align=right|6,22|| align=right|3,882||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75082)||1999 VF26|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,219|| align=right|1,60|| align=right|3,780||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75083)||1999 VV26|| align=right|15,7|| align=right|2,450|| align=right|0,208|| align=right|1,43|| align=right|3,834||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75084)||1999 VX26|| align=right|15,8|| align=right|2,445|| align=right|0,210|| align=right|3,66|| align=right|3,822||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75085)||1999 VC28|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,168|| align=right|1,75|| align=right|3,683||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75086)||1999 VU28|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,199|| align=right|0,67|| align=right|3,691||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75087)||1999 VY28|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,063|| align=right|5,71|| align=right|3,494||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75088)||1999 VV29|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,189|| align=right|0,69|| align=right|3,693||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75089)||1999 VY30|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,200|| align=right|5,77|| align=right|3,625||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75090)||1999 VP31|| align=right|16,9|| align=right|2,197|| align=right|0,103|| align=right|2,49|| align=right|3,257||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75091)||1999 VL33|| align=right|15,8|| align=right|2,660|| align=right|0,107|| align=right|1,47|| align=right|4,338||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75092)||1999 VG34|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,097|| align=right|7,76|| align=right|3,543||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75093)||1999 VA35|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,191|| align=right|6,90|| align=right|3,821||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75094)||1999 VD35|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,111|| align=right|6,96|| align=right|3,810||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75095)||1999 VT36|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,057|| align=right|7,21|| align=right|3,665||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75096)||1999 VW36|| align=right|14,7|| align=right|2,476|| align=right|0,123|| align=right|8,76|| align=right|3,895||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75097)||1999 VO37|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,060|| align=right|15,44|| align=right|4,211||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75098)||1999 VK38|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,201|| align=right|3,84|| align=right|3,761||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75099)||1999 VA41|| align=right|17,2|| align=right|2,414|| align=right|0,139|| align=right|2,80|| align=right|3,749||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75100)||1999 VF43|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,182|| align=right|6,11|| align=right|3,322||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75101)||1999 VE45|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,079|| align=right|5,70|| align=right|3,551||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(75102)||1999 VX46|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,231|| align=right|10,06|| align=right|3,407||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75103)||1999 VL49|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,057|| align=right|2,99|| align=right|3,536||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75104)||1999 VQ49|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,285|| align=right|8,82|| align=right|3,651||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75105)||1999 VP51|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,172|| align=right|5,73|| align=right|3,673||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75106)||1999 VL52|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,067|| align=right|2,97|| align=right|4,174||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75107)||1999 VW54|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,124|| align=right|4,22|| align=right|3,737||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75108)||1999 VJ55|| align=right|15,8|| align=right|2,467|| align=right|0,125|| align=right|2,78|| align=right|3,873||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75109)||1999 VQ55|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,233|| align=right|0,87|| align=right|3,592||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75110)||1999 VH56|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,097|| align=right|7,70|| align=right|3,688||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75111)||1999 VJ56|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,159|| align=right|5,37|| align=right|3,664||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75112)||1999 VN56|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,099|| align=right|7,20|| align=right|3,665||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75113)||1999 VZ57|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,103|| align=right|6,24|| align=right|3,443||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75114)||1999 VJ58|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,131|| align=right|4,56|| align=right|3,450||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75115)||1999 VR58|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,189|| align=right|5,29|| align=right|3,528||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75116)||1999 VM60|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,144|| align=right|2,06|| align=right|3,427||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75117)||1999 VN60|| align=right|15,8|| align=right|2,209|| align=right|0,087|| align=right|1,86|| align=right|3,283||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75118)||1999 VP60|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,158|| align=right|1,30|| align=right|3,727||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75119)||1999 VU60|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,117|| align=right|7,67|| align=right|3,469||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75120)||1999 VW60|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,036|| align=right|7,52|| align=right|3,396||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75121)||1999 VP62|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,162|| align=right|0,72|| align=right|3,693||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75122)||1999 VU63|| align=right|16,9|| align=right|2,294|| align=right|0,058|| align=right|0,53|| align=right|3,473||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75123)||1999 VH64|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,136|| align=right|3,01|| align=right|3,806||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75124)||1999 VR64|| align=right|15,1|| align=right|2,522|| align=right|0,045|| align=right|2,85|| align=right|4,004||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75125)||1999 VY64|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,075|| align=right|6,34|| align=right|3,590||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75126)||1999 VU65|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,170|| align=right|17,55|| align=right|4,109||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75127)||1999 VP66|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,119|| align=right|6,07|| align=right|3,562||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75128)||1999 VW66|| align=right|16,4|| align=right|2,525|| align=right|0,243|| align=right|5,78|| align=right|4,012||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75129)||1999 VP69|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,160|| align=right|1,89|| align=right|3,777||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75130)||1999 VE71|| align=right|15,3|| align=right|2,651|| align=right|0,126|| align=right|12,78|| align=right|4,314||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75131)||1999 VH71|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,163|| align=right|2,08|| align=right|3,856||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75132)||1999 VK71|| align=right|16,4|| align=right|2,520|| align=right|0,070|| align=right|4,59|| align=right|4,000||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75133)||1999 VT74|| align=right|16,7|| align=right|2,395|| align=right|0,203|| align=right|2,64|| align=right|3,707||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75134)||1999 VR77|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,067|| align=right|2,39|| align=right|3,367||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75135)||1999 VT77|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,205|| align=right|3,72|| align=right|3,717||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75136)||1999 VF79|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,077|| align=right|5,94|| align=right|3,585||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75137)||1999 VW79|| align=right|16,4|| align=right|2,312|| align=right|0,095|| align=right|2,90|| align=right|3,515||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75138)||1999 VT80|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,131|| align=right|6,60|| align=right|3,592||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75139)||1999 VD83|| align=right|16,5|| align=right|2,429|| align=right|0,186|| align=right|7,10|| align=right|3,785||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75140)||1999 VM83|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,092|| align=right|2,10|| align=right|3,333||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75141)||1999 VZ84|| align=right|17,0|| align=right|2,249|| align=right|0,125|| align=right|0,24|| align=right|3,373||MBA||6. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75142)||1999 VR87|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,136|| align=right|4,94|| align=right|3,438||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75143)||1999 VF90|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,153|| align=right|8,19|| align=right|3,628||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75144)||1999 VO91|| align=right|16,0|| align=right|2,473|| align=right|0,098|| align=right|6,69|| align=right|3,887||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75145)||1999 VJ93|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,153|| align=right|4,85|| align=right|3,702||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75146)||1999 VE94|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,176|| align=right|7,41|| align=right|3,359||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75147)||1999 VD95|| align=right|16,6|| align=right|2,306|| align=right|0,109|| align=right|4,53|| align=right|3,501||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75148)||1999 VN95|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,171|| align=right|3,18|| align=right|3,651||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75149)||1999 VM96|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,090|| align=right|5,49|| align=right|3,325||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75150)||1999 VU98|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,105|| align=right|4,24|| align=right|3,388||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75151)||1999 VY100|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,163|| align=right|2,03|| align=right|3,799||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75152)||1999 VP105|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,159|| align=right|3,74|| align=right|3,425||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75153)||1999 VT106|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|3,350||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75154)||1999 VU108|| align=right|16,5|| align=right|2,490|| align=right|0,139|| align=right|3,25|| align=right|3,929||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75155)||1999 VX108|| align=right|16,9|| align=right|2,444|| align=right|0,130|| align=right|1,88|| align=right|3,820||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75156)||1999 VN109|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,084|| align=right|4,41|| align=right|3,471||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75157)||1999 VP109|| align=right|17,4|| align=right|2,383|| align=right|0,147|| align=right|0,60|| align=right|3,677||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75158)||1999 VU111|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,041|| align=right|15,02|| align=right|4,234||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75159)||1999 VZ112|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,135|| align=right|12,00|| align=right|4,162||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75160)||1999 VX113|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,133|| align=right|5,81|| align=right|3,512||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(75161)||1999 VH115|| align=right|15,8|| align=right|2,616|| align=right|0,182|| align=right|11,40|| align=right|4,230||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(75162)||1999 VK116|| align=right|16,3|| align=right|2,611|| align=right|0,131|| align=right|2,88|| align=right|4,217||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75163)||1999 VG119|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,082|| align=right|2,57|| align=right|3,509||MBA||3. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75164)||1999 VN119|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,191|| align=right|1,87|| align=right|3,691||MBA||3. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75165)||1999 VQ121|| align=right|16,4|| align=right|2,656|| align=right|0,104|| align=right|4,10|| align=right|4,327||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75166)||1999 VH124|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,063|| align=right|5,64|| align=right|3,743||MBA||6. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75167)||1999 VF128|| align=right|16,2|| align=right|2,295|| align=right|0,158|| align=right|4,30|| align=right|3,475||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75168)||1999 VF129|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,168|| align=right|3,54|| align=right|3,674||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75169)||1999 VR135|| align=right|16,4|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|4,62|| align=right|3,722||MBA||8. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75170)||1999 VC138|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,044|| align=right|6,78|| align=right|3,613||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(75171)||1999 VB143|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,093|| align=right|6,26|| align=right|3,534||MBA||13. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75172)||1999 VT144|| align=right|15,5|| align=right|2,489|| align=right|0,233|| align=right|12,22|| align=right|3,927||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(75173)||1999 VA148|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,088|| align=right|7,74|| align=right|3,538||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75174)||1999 VX148|| align=right|16,1|| align=right|2,553|| align=right|0,113|| align=right|8,96|| align=right|4,077||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75175)||1999 VF152|| align=right|16,3|| align=right|2,424|| align=right|0,066|| align=right|7,75|| align=right|3,773||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75176)||1999 VV155|| align=right|16,5|| align=right|2,866|| align=right|0,067|| align=right|2,64|| align=right|4,850||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75177)||1999 VY156|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,177|| align=right|15,42|| align=right|4,123||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75178)||1999 VQ157|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,159|| align=right|8,36|| align=right|3,510||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75179)||1999 VA158|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,091|| align=right|1,95|| align=right|3,780||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75180)||1999 VF158|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,157|| align=right|4,92|| align=right|4,077||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75181)||1999 VW158|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,461||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75182)||1999 VC159|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,217|| align=right|2,17|| align=right|3,630||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75183)||1999 VB160|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,198|| align=right|0,87|| align=right|3,671||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75184)||1999 VF160|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,129|| align=right|3,01|| align=right|3,610||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75185)||1999 VQ160|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,067|| align=right|6,70|| align=right|3,798||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75186)||1999 VX160|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,216|| align=right|2,46|| align=right|3,795||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75187)||1999 VU161|| align=right|16,6|| align=right|2,312|| align=right|0,083|| align=right|5,46|| align=right|3,514||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75188)||1999 VB162|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,041|| align=right|3,97|| align=right|3,433||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75189)||1999 VQ168|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,148|| align=right|1,67|| align=right|3,688||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75190)||1999 VD169|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,196|| align=right|1,99|| align=right|3,738||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75191)||1999 VE170|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,154|| align=right|2,09|| align=right|3,697||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75192)||1999 VG171|| align=right|15,9|| align=right|2,367|| align=right|0,207|| align=right|1,77|| align=right|3,641||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75193)||1999 VN171|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,221|| align=right|6,02|| align=right|3,518||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75194)||1999 VQ171|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,240|| align=right|7,76|| align=right|3,863||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75195)||1999 VJ173|| align=right|16,2|| align=right|2,488|| align=right|0,076|| align=right|4,88|| align=right|3,924||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75196)||1999 VK173|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,274|| align=right|9,39|| align=right|3,783||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75197)||1999 VQ173|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,122|| align=right|5,55|| align=right|4,003||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75198)||1999 VR173|| align=right|17,2|| align=right|2,389|| align=right|0,148|| align=right|2,29|| align=right|3,691||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75199)||1999 VK176|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,170|| align=right|4,77|| align=right|3,761||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75200)||1999 VG177|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,191|| align=right|7,08|| align=right|3,511||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75201)||1999 VC178|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,207|| align=right|6,17|| align=right|3,572||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75202)||1999 VV178|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,202|| align=right|6,93|| align=right|3,576||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75203)||1999 VL183|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,110|| align=right|7,60|| align=right|3,434||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75204)||1999 VC184|| align=right|15,9|| align=right|2,830|| align=right|0,007|| align=right|3,20|| align=right|4,759||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75205)||1999 VQ184|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,189|| align=right|6,24|| align=right|3,469||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75206)||1999 VY184|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,083|| align=right|6,20|| align=right|3,572||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75207)||1999 VR188|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,118|| align=right|10,02|| align=right|4,315||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75208)||1999 VE191|| align=right|16,7|| align=right|2,275|| align=right|0,073|| align=right|4,93|| align=right|3,431||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75209)||1999 VM192|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,058|| align=right|6,57|| align=right|3,662||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75210)||1999 VP192|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,114|| align=right|6,22|| align=right|3,458||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75211)||1999 VD193|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,117|| align=right|6,33|| align=right|3,710||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(75212)||1999 VK201|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,140|| align=right|6,66|| align=right|3,605||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75213)||1999 VD202|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,112|| align=right|5,71|| align=right|3,482||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75214)||1999 VF202|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,079|| align=right|6,00|| align=right|3,440||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75215)||1999 VG212|| align=right|16,9|| align=right|2,297|| align=right|0,095|| align=right|6,35|| align=right|3,481||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75216)||1999 VV213|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,219|| align=right|1,73|| align=right|3,692||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75217)||1999 VJ215|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,100|| align=right|9,77|| align=right|3,411||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75218)||1999 VL216|| align=right|15,4|| align=right|2,266|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|3,411||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75219)||1999 VV219|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,175|| align=right|8,25|| align=right|3,797||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75220)||1999 VL220|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,133|| align=right|4,87|| align=right|4,071||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75221)||1999 VN222|| align=right|17,6|| align=right|2,323|| align=right|0,053|| align=right|2,08|| align=right|3,541||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75222)||1999 VO223|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,206|| align=right|8,36|| align=right|4,084||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(75223)||1999 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,205|| align=right|3,20|| align=right|3,683||MBA||28. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(75224)||1999 WC3|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,162|| align=right|3,58|| align=right|3,722||MBA||27. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75225)||1999 WD3|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,123|| align=right|13,37|| align=right|4,061||MBA||27. november 1999||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(75226)||1999 WF3|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,190|| align=right|3,54|| align=right|3,705||MBA||19. november 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(75227)||1999 WT3|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,079|| align=right|5,83|| align=right|3,459||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75228)||1999 WB4|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|4,11|| align=right|3,754||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75229)||1999 WV4|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,157|| align=right|6,29|| align=right|4,087||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75230)||1999 WX4|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,164|| align=right|4,05|| align=right|4,185||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75231)||1999 WZ4|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,069|| align=right|16,88|| align=right|4,096||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75232)||1999 WK6|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,037|| align=right|8,08|| align=right|3,444||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75233)||1999 WE7|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,152|| align=right|5,09|| align=right|3,554||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75234)||1999 WO7|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,153|| align=right|4,67|| align=right|3,821||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75235)||1999 WX7|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,188|| align=right|7,14|| align=right|3,839||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75236)||1999 WB8|| align=right|15,1|| align=right|2,478|| align=right|0,143|| align=right|11,05|| align=right|3,900||MBA||28. november 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(75237)||1999 WK8|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,172|| align=right|6,62|| align=right|3,788||MBA||29. november 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(75238)||1999 WC9|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,206|| align=right|5,05|| align=right|3,515||MBA||29. november 1999||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(75239)||1999 WZ9|| align=right|14,3|| align=right|2,514|| align=right|0,150|| align=right|3,20|| align=right|3,986||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75240)||1999 WH11|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,145|| align=right|9,81|| align=right|3,807||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75241)||1999 WL11|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,118|| align=right|14,40|| align=right|4,022||MBA||29. november 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(75242)||1999 WP11|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,098|| align=right|5,27|| align=right|3,318||MBA||29. november 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(75243)||1999 WV11|| align=right|16,5|| align=right|2,211|| align=right|0,109|| align=right|6,56|| align=right|3,287||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75244)||1999 WO12|| align=right|16,7|| align=right|2,414|| align=right|0,146|| align=right|1,84|| align=right|3,751||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75245)||1999 WH18|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,146|| align=right|10,29|| align=right|3,612||MBA||29. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(75246)||1999 WJ19|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,249|| align=right|2,94|| align=right|3,379||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(75247)||1999 XJ|| align=right|16,7|| align=right|2,574|| align=right|0,166|| align=right|2,89|| align=right|4,129||MBA||1. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(75248)||1999 XX|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,165|| align=right|3,41|| align=right|3,684||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(75249)||1999 XU1|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,045|| align=right|6,78|| align=right|3,340||MBA||3. december 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(75250)||1999 XH3|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,131|| align=right|7,23|| align=right|3,549||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov